Aigaleo kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Aigaleo, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Aigáleo, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas,